Chocontá kan syfta på:

Colombia 

 Chocontá (kommun), Cundinamarca, 
 Chocontá (ort), Cundinamarca,